Varga Dezső (1923?–1990) olvasószerkesztő, Békés Megyei Néplap, Aranytollas (1989)
Varga Dezső (1925–2005) debreceni kulacskészítő népművész
Varga Dezső (1928–2019) Munkácsy-díjas festőművész, restaurátor
Varga Dezső (1939–) fizikus
Varga Dezső (1939–) romániai magyar jégkorongozó, edző
Varga Dezső (1976–) fizikus